Jared Palmer en Richey Reneberg wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Mark Knowles en Daniel Nestor met 6-3, 3-6, 6-3, 6-2

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 1995